Skwyra (; ) ist eine Stadt in der ukrainischen Oblast Kiew mit 15.900 Einwohnern (2019).

Die im Jahr 1390 erstmals schriftlich erwähnte Ortschaft ist der Verwaltungssitz des Rajon Skwyra und erhielt 1938 den Status einer Stadt.

Zum Stadtkreis gehört neben Skwyra noch das Dorf Kononiwka () mit etwa 80 Einwohnern.

Skwyra liegt an der 45 km langen Skwyrka (), einem Nebenfluss des Ros 125 km südwestlich von Kiew.

Persönlichkeiten 
 Bohdan Ljednjew (* 1998), Fußballspieler

Weblinks 

 Seite der Stadt
 Stadtgeschichte

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Ersterwähnung 1390
Rajon Skwyra